Ismène ou Isméné (en grec ancien ) est un nom féminin d'origine grecque qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque :
 Ismène fille d'Œdipe, sœur d'Antigone,
 Ismène fille d'Asopos, mère ou femme d'Argos ;
 En astronomie, (190) Ismène est un astéroïde ;
 En botanique, Ismene est un genre de plante aussi appelée « lys araignée » ;
 l'Ismène, rivière grecque de Béotie.

Prénom